Пе́рша лі́га СРСР з фу́тболу 1990 — двадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. Участь у змаганні мали узяти 22 команди, однак напередодні його початку з політичних причин від участі у турнірі відмовилися представники Грузинської РСР «Торпедо» (Кутаїсі) та «Динамо» (Батумі), тож чемпіонат розпочався за участі 20 команд. Переможцем чемпіонату став клуб «Спартак» (Владикавказ). Чемпіонат тривав з 2 квітня по 4 листопада 1990 року.

Підсумкова таблиця

Перехідні матчі 
 «Локомотив» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) 0:1 та 3:1

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Посилання 
 Перша ліга - 1990 
 Перша ліга - 1990   
 Soviet Union 1990  

90
СРСР